Екатерина Благоева Титянова e българска лекарка, професор по неврология, доктор на медицинските науки.

Биография 
Родена е на 8 октомври 1958 година в град Гоце Делчев, България. Дъщеря е на доктор Благой Титянов и общественичката Мария Титянова и внучка на революционера Костадин Титянов.

Завършва „Медицина“ във Висшия медицински институт в София (от системата на Медицинската академия) през 1982 година.

През 1983 година започва работа като асистент в Катедрата по неврология на Висшия медицински институт в София. Придобива медицинска специалност по неврология в 1987 година, по-късно става главен асистент, ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП „Свети Наум“ и на лаборатория по клинична невросонография. Придобива образователната и научна степен „кандидат на медицинските науки“ с дисертационен труд на тема „Диагностични възможности на невросонографията при исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение“ (1990) и научната степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Индикатори за двустранно променен контрол на походката при хронична хемипареза след супратенториален мозъчен инсулт“ (2007).

От 2003 година Титянова е доцент. През 2009 година става професор по неврология и първата жена професор във военномедицинската академична общност в страната. От 2005 г. е ръководител на клиниката „Функционална диагностика на нервната система“ в МБАЛ – София от Военномедицинската академия.

Основателка е на дисциплината „Нервни болести“ и дългогодишна ръководителка на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ в Медицинския факултет на Софийския университет.

Титянова е учредителка и председателка на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Създателка е и главен редактор на научното списание Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Член е на редакционните колегии на списанията Neurosonology (Япония), Archivos de Neurociencias (Мексико), Oruen и други.

Екатерина Титянова е координатор за България по програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология. Член е на Изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Представител е за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа“ на Европейското дружество по инсулти.

Титянова е носителка на наградите:
 За млад учен на фондация „Предпазване от мозъчни инсулти“ (1993);
 Merrill Spencer Award на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (2009);
 Golden Hyppocratic Oath на Balkan Association for History and Philosophy of Medicine (2015);
 Национална медицинска награда в категория „Световно признание в медицинската наука“ (2017);
 Почетен (2016) и Награден знак „За принос към Министерството на отбраната“ (2018);
 Сребърен почетен знак II степен от министъра на здравеопазването (2018);
 Почетен знак на Медицински университет – София (2018);
 Почетен медал на Националната спротна академия „Васил Левски“ (2018);
 Медал „Петър Берон“ (2017) и почетен плакет на Българската академия на науките и изкуствата (2018);
 Почетен знак на Българския лекарски съюз и почетна грамота на Столичната колегия (2018);
 Медал за рицарско звание на Сръбската кралска академия (2018);
 „Невросонолог на годината 2018“ (2018);
 Плакет за създател на „Българска школа по невросонология“ и „Цялостен принос“ в развитието на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (2020);
 През 2018 г. ѝ е връчена наградата „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.
 
Екатерина Титянова е академик на Българската академия на науките и изкуствата, Обществената акедемия за наука, образование, култура и Сръбската кралска академия.

Има принос в развитието на българо-мексиканските културни връзки като учредител и президент на фондация „Мексико-България IAP“. Името ѝ е изписано на дарена на град София скулптура от мексиканката Фани Хайат, която е поставена пред Националната галерия за чуждестранно изкуство в София

Омъжена е за д-р Чавдар Русев, дипломат и изпълнителен секретар в Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България. Титянова умира от усложнения след заразяване с COVID-19 в дома си сутринта на 2 януари 2022 година. Няколко часа по-късно на следващия ден от COVID-19 умира и съпругът ѝ. Двамата са родени на една дата.

Родословие

Бележки 

Възпитаници на Медицинския университет (София)
Преподаватели в Софийския университет
Български лекари от Македония
Български невролози
Родени в Гоце Делчев
Починали в София
Починали от COVID-19 в България
По произход от Кобалища